Nátrubek může být:

 Nátrubek (hudba), část hudebního nástroje
 Nátrubek (armatura), konstrukční prvek potrubí